Izquierda Unida en Chile puede referirse a:

Izquierda Unida, coalición de partidos políticos chilenos existente entre 1987 y 1988.
Izquierda Unida, partido político chileno fundado en 2013.